Ljestvice B-1 lige za sezonu 1999./2000., koja je predstavljala treći stupanj hrvatske košarkaške lige za muškarce.

Centar 

 Izvori:  
 30 godina KK "Novska"

Istok

Jug 

 Izvori:  
 Sinjska košarkaška bajka

Sjever

Zapad 

 Izvori:  
 kkrovinj.hr, B-1 liga Zapad 1999./2000.  
 kkrovinj.hr, Povijest kluba - godina 1999/00

Unutarnje poveznice 
 A-1 liga 1999./2000.
 A-2 liga 1999./2000.
 Kup Krešimira Ćosića 1999./2000.

Vanjske poveznice

Izvori  
 

  

1999-2000
m-3-B-1